Joy (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 Joy (cràter), cràter d'impacte a la Lluna 
 Joy (pel·lícula), comèdia dramàtica estatunidenca de 2015 dirigida per David Russell
 Biografies:
 Anya Taylor-Joy (Miami, 1996), actriu i model britànica nascuda als Estats Units
 Leatrice Joy (Nova Orleans, 1893 – Nova York, 1985) actriu estatunidenca a l'època del cinema mut
 Lisa Joy, guionista, directora, productora i advocada americana
 Melanie Joy (1966), psicòloga social i activista pels drets dels animals estatunidenca
 Vance Joy (Melbourne, 1987), cantant i compositor australià